Асен Кожухаров може да се отнася за:
 Асен Кожухаров (1903 – 1970) – български ветеринар, кмет на Пловдив (1944 – 1945)
 Асен Кожухаров (р. 1961) – български писател, офицер, военен историк, доцент (ВВМУ, Варна)

Пояснителни страници